

Luksemburg 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Hellange

Niemcy 
 Hellingen - dzielnica Heldburga
 Hellingen - dzielnica Königsberg in Bayern